Zygomyia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johannes Winnertz 1863. Zygomyia ingår i familjen svampmyggor.

Dottertaxa till Zygomyia, i alfabetisk ordning 

 Zygomyia acuta
 Zygomyia adpressa
 Zygomyia aguarensis
 Zygomyia aino
 Zygomyia albinotata
 Zygomyia angusta
 Zygomyia apicalis
 Zygomyia argentina
 Zygomyia aurantiaca
 Zygomyia bicolor
 Zygomyia bifasciata
 Zygomyia bifasciola
 Zygomyia bivittata
 Zygomyia brasiliana
 Zygomyia brunnea
 Zygomyia calvusa
 Zygomyia chavantesi
 Zygomyia christata
 Zygomyia christulata
 Zygomyia costata
 Zygomyia coxalis
 Zygomyia crassicauda
 Zygomyia crassipyga
 Zygomyia diffusa
 Zygomyia diplocercusa
 Zygomyia distincta
 Zygomyia egmontensis
 Zygomyia eluta
 Zygomyia filigera
 Zygomyia flavicoxa
 Zygomyia flaviventris
 Zygomyia freemani
 Zygomyia golbachi
 Zygomyia grisescens
 Zygomyia guttata
 Zygomyia heros
 Zygomyia herteli
 Zygomyia humeralis
 Zygomyia ignobilis
 Zygomyia immaculata
 Zygomyia insipinosa
 Zygomyia interrupta
 Zygomyia jakovlevi
 Zygomyia kiddi
 Zygomyia kurilensis
 Zygomyia longicauda
 Zygomyia marginata
 Zygomyia matilei
 Zygomyia modesta
 Zygomyia multiseta
 Zygomyia nigrita
 Zygomyia nigriventris
 Zygomyia nigrohalterata
 Zygomyia notata
 Zygomyia obsoleta
 Zygomyia ornata
 Zygomyia ornatipennis
 Zygomyia ovata
 Zygomyia penicillata
 Zygomyia pictipennis
 Zygomyia pilosa
 Zygomyia planitarsata
 Zygomyia plaumanni
 Zygomyia polyspina
 Zygomyia pseudohumeralis
 Zygomyia ruficollis
 Zygomyia rufithorax
 Zygomyia semifusca
 Zygomyia setosa
 Zygomyia similis
 Zygomyia simplex
 Zygomyia submarginata
 Zygomyia tapuiai
 Zygomyia taranakiensis
 Zygomyia trifasciata
 Zygomyia trispinosa
 Zygomyia truncata
 Zygomyia unica
 Zygomyia unispinosa
 Zygomyia valepedro
 Zygomyia valeriae
 Zygomyia valida
 Zygomyia vara
 Zygomyia varipes
 Zygomyia zaitzevi

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Zygomyia